{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (83001) - || 2001 QB160 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83002) - || 2001 QE160 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83003) - || 2001 QK160 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83004) - || 2001 QY160 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83005) - || 2001 QX161 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83006) - || 2001 QK162 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83007) - || 2001 QP162 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83008) - || 2001 QY163 || 31 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83009) - || 2001 QH164 || 21 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83010) - || 2001 QW164 || 22 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83011) - || 2001 QF165 || 24 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83012) - || 2001 QQ167 || 24 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83013) - || 2001 QJ169 || 26 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83014) - || 2001 QZ169 || 23 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83015) - || 2001 QA170 || 23 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83016) - || 2001 QS170 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83017) - || 2001 QT170 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83018) - || 2001 QP173 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83019) - || 2001 QJ174 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83020) - || 2001 QG177 || 21 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83021) - || 2001 QT177 || 25 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83022) - || 2001 QA178 || 26 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83023) - || 2001 QG178 || 24 augustus 2001 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (83024) - || 2001 QQ178 || 27 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83025) - || 2001 QJ179 || 28 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83026) - || 2001 QZ179 || 25 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83027) - || 2001 QB180 || 25 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83028) - || 2001 QC180 || 25 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83029) - || 2001 QB181 || 26 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83030) - || 2001 QC181 || 26 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83031) - || 2001 QJ181 || 28 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83032) - || 2001 QN181 || 31 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83033) - || 2001 QD182 || 30 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83034) - || 2001 QT183 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83035) - || 2001 QY183 || 21 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (83036) - || 2001 QC185 || 21 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83037) - || 2001 QC188 || 21 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83038) - || 2001 QN190 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83039) - || 2001 QU191 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83040) - || 2001 QS192 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83041) - || 2001 QT193 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83042) - || 2001 QV193 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83043) - || 2001 QT194 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83044) - || 2001 QA195 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83045) - || 2001 QC195 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83046) - || 2001 QW195 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83047) - || 2001 QX195 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83048) - || 2001 QF196 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83049) - || 2001 QX196 || 22 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83050) - || 2001 QQ197 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83051) - || 2001 QL200 || 22 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83052) - || 2001 QX200 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83053) - || 2001 QP201 || 22 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (83054) - || 2001 QC202 || 23 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (83055) - || 2001 QN202 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83056) - || 2001 QT202 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83057) - || 2001 QJ205 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83058) - || 2001 QL207 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83059) - || 2001 QP207 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83060) - || 2001 QD210 || 23 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (83061) - || 2001 QQ210 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83062) - || 2001 QA212 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83063) - || 2001 QF212 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83064) - || 2001 QG212 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83065) - || 2001 QW212 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83066) - || 2001 QX212 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83067) - || 2001 QB213 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83068) - || 2001 QD213 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83069) - || 2001 QJ213 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83070) - || 2001 QK213 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83071) - || 2001 QO214 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83072) - || 2001 QT215 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83073) - || 2001 QE216 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83074) - || 2001 QP216 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83075) - || 2001 QN217 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83076) - || 2001 QB218 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83077) - || 2001 QQ218 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83078) - || 2001 QS221 || 24 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83079) - || 2001 QN222 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83080) - || 2001 QG223 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83081) - || 2001 QB225 || 24 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83082) - || 2001 QA226 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83083) - || 2001 QC226 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83084) - || 2001 QO227 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83085) - || 2001 QC228 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83086) - || 2001 QN228 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83087) - || 2001 QM229 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83088) - || 2001 QG230 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83089) - || 2001 QP230 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83090) - || 2001 QG232 || 24 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83091) - || 2001 QJ232 || 24 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83092) - || 2001 QZ232 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83093) - || 2001 QR233 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83094) - || 2001 QS233 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83095) - || 2001 QZ233 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83096) - || 2001 QF234 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83097) - || 2001 QA235 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83098) - || 2001 QZ235 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83099) - || 2001 QM236 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83100) - || 2001 QA237 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten